Ел Капорал има више значења:

 Ел Капорал (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Капорал (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Капорал, Ла Гвакамаја (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Капорал (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Капорал (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Капорал (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Капорал (Атојак), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капорал (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Капорал (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Капорал (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Капорал (Уман), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику